Алекса́ндр Андре́евич Бара́нов:
 Баранов, Александр Андреевич (1746—1819) — русский купец, первый главный правитель русских поселений в Америке (1790—1818).
 Баранов, Александр Андреевич (1914—1995) — советский актёр кино и озвучивания.
 Баранов, Александр Андреевич (1902—1981) — Герой Социалистического Труда.